Westgate (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
Westgate (Nairobi), een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi